Александр Константинович Гайдук — советский строитель, первый заместитель министра строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (1965—1973). Заслуженный строитель РСФСР (1959). Лауреат Ленинской премии (1961).

Биография 
Родился в 1909 году в Твери.

Окончил Полтавский инженерно-строительный институт (1933).

В 1933—1941 гг. — мастер, прораб, старший прораб в Полтаве, после начала войны - в эвакуации, участник строительства оборонительных укреплений в районе Сталинграда в составе 5-й саперной армии; с 1942 г. — на строительстве Челябинского металлургического завода.

 1947—1950 начальник стройуправления «Стальстрой»;
 1950—1961 главный инженер, с 1959 г. — управляющий в тресте «Челябметаллургстрой»;
 1961—1965 руководитель треста «Главкузбасстрой»;
 1965—1973 первый заместитель министра по строительству предприятий тяжелой индустрии СССР;
 1973—1975 руководитель строительства металлургического завода в г. Аннаба (Алжир).

Заслуженный строитель РСФСР (1959). Лауреат Ленинской премии (1961 - за участие в разработке и внедрении в производство новой технологии натяжения арматуры (с помощью элсктронагрева) предварительно напряженных железобетонных конструкций для промышленного и гражданского строительства). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (трижды), Красной Звезды.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва.

Умер в 1999 году в Москве.

Примечания 

Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС